Oland (Duits waddeneiland)
 Öland (Zweeds eiland)
 Øland (parochie), parochie in Denemarken